Skischool of skiles, een school om te leren skiën

Personen 
 Scott Skiles (1964), Amerikaans basketbalspeler en -coach
 Wesley C. Skiles (1958–2010), Amerikaans duiker en filmmaker
 William Vernon Skiles (1879–1947), Amerikaans wiskundige en onderwijsbestuurder
 William W. Skiles (1849–1904), Amerikaans politicus